Rathenauplatz (Neurenberg), een plein in Neurenberg
Rathenauplatz (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg